Briesen a következőket jelentheti:

Földrajz

Németország

Brandenburg
Briesen, Spree-Neiße körzetben (szorb: Brjazyna)
Briesen, Oder-Spree körzetben
Briesen, Friesack része, Havelland körzetben
Briesen, Halbe része, Dahme-Spreewald körzetben

Lengyelország
Brzeźno (Człuchów) korábbi német neve
Wąbrzeźno korábbi német neve

Szlovákia
Breznóbánya korábbi német neve